Couto Viana pode referir-se a: 

 António Manuel Couto Viana
 Maria Manuela Couto Viana